Neoheteroceras är ett släkte av svampar. Neoheteroceras ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoheteroceras